Die All England Super Series Premier 2011 fand vom 8. bis 13. März in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Es war die 101. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 350.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Qualifikation

Herreneinzel 
  Pablo Abián -  Scott Evans: 17-21 / 21-19 / 21-17
  Tanongsak Saensomboonsuk -  Valeriy Atrashchenkov: 21-13 / 21-9
  Carl Baxter -  Christian Lind Thomsen: 21-9 / 21-14
  Ajay Jayaram -  Eric Pang: 21-17 / 21-14
  Hans-Kristian Vittinghus -  Chan Yan Kit: 18-21 / 24-22 / 21-19
  Anand Pawar -  Rune Ulsing: 21-10 / 22-20
  Hsueh Hsuan-yi -  Wong Wing Ki: 21-9 / 21-9
  Lee Hyun-il -  Pablo Abián: 18-21 / 21-17 / 21-13
  Tanongsak Saensomboonsuk -  Carl Baxter: 21-16 / 21-15
  Ajay Jayaram -  Hans-Kristian Vittinghus: 17-21 / 21-15 / 22-20
  Anand Pawar -  Hsueh Hsuan-yi: 21-18 / 21-11

Dameneinzel 
  Kim Moon-hi -  Karina Jørgensen: 21-17 / 10-21 / 21-19
  Pai Hsiao-ma -  Nicole Grether: 21-15 / 21-13
  Gu Juan -  Adriyanti Firdasari: 21-12 / 21-12
  Fu Mingtian -  Aprilia Yuswandari: 12-21 / 21-16 / 21-15
  Olga Konon -  Chen Jiayuan: 14-21 / 21-11 / 21-14
  Chen Hsiao-huan -  Lindaweni Fanetri: 21-18 / 11-21 / 21-13
  Chan Tsz Ka -  Tatjana Bibik: 20-22 / 21-19 / 21-12
  Rena Wang -  Charmaine Reid: 21-8 / 21-11
  Pai Hsiao-ma -  Kim Moon-hi: 20-22 / 21-17 / 21-15
  Gu Juan -  Fu Mingtian: 13-21 / 21-13 / 21-11
  Chen Hsiao-huan -  Olga Konon: 21-12 / 21-16
  Chan Tsz Ka -  Rena Wang: 21-9 / 18-21 / 21-15

Herrendoppel 
  Zakry Abdul Latif /  Hoon Thien How -  Ruud Bosch /  Koen Ridder: 21-13 / 21-16
  Patipat Chalardchaleam /  Nipitphon Puangpuapech -  Michael Fuchs /  Oliver Roth: 13-21 / 21-17 / 21-17
  Vitaliy Durkin /  Alexander Nikolajenko -  Yohanes Rendy Sugiarto /  Afiat Yuris Wirawan: 21-17 / 21-15
  Chan Peng Soon /  Lim Khim Wah -  Angga Pratama /  Ryan Agung Saputra: 21-16 / 29-27
  Kim Gi-jung /  Kim Sa-rang -  Jorrit de Ruiter /  Dave Khodabux: 21-15 / 21-13
  Liao Min-chun /  Wu Chun-wei -  Robert Blair /  Flandy Limpele: 22-20 / 18-21 / 21-16
  Zakry Abdul Latif /  Hoon Thien How -  Patipat Chalardchaleam /  Nipitphon Puangpuapech: 21-14 / 21-11
  Chan Peng Soon /  Lim Khim Wah -  Baptiste Carême /  Sylvain Grosjean: 21-18 / 21-17
  Kim Gi-jung /  Kim Sa-rang -  Liao Min-chun /  Wu Chun-wei: 21-18 / 21-18

Damendoppel 
  Savitree Amitrapai /  Nessara Somsri -  Eva Lee /  Paula Obanana: 21-19 / 21-17
  Lita Nurlita /  Saralee Thungthongkam -  Fu Mingtian /  Gu Juan: 21-15 / 21-13
  Cheng Shu /  Ma Jin -  Chang Hsin-yun /  Lai Chia-wen: 21-11 / 21-12

Mixed  
  Nova Widianto /  Vita Marissa -  Vitaliy Durkin /  Nina Vislova: 21-11 / 16-21 / 21-13
  Halim Haryanto /  Eva Lee -  Fang Chieh-min /  Wang Pei-rong: 21-19 / 27-25
  Liao Min-chun /  Chen Hsiao-huan -  Ong Jian Guo /  Chong Sook Chin: 23-21 / 21-11
  Mikkel Delbo Larsen /  Mie Schjøtt-Kristensen -  Baptiste Carême /  Laura Choinet: 21-19 / 22-20
  Markis Kido /  Lita Nurlita -  Shin Baek-cheol /  Kim Ha-na: 21-16 / 22-20
  Noriyasu Hirata /  Miyuki Maeda -  Wong Wai Hong /  Chau Hoi Wah: 21-14 / 21-13
  Ruud Bosch /  Lotte Jonathans -  Johannes Schöttler /  Sandra Marinello: 21-19 / 21-19
  Alexander Nikolajenko /  Valeria Sorokina -  Nipitphon Puangpuapech /  Nessara Somsri: 21-14 / 21-15
  Nova Widianto /  Vita Marissa -  Halim Haryanto /  Eva Lee: 21-16 / 21-16
  Mikkel Delbo Larsen /  Mie Schjøtt-Kristensen -  Liao Min-chun /  Chen Hsiao-huan: 21-10 / 21-10
  Noriyasu Hirata /  Miyuki Maeda -  Markis Kido /  Lita Nurlita: 18-21 / 21-9 / 21-18
  Alexander Nikolajenko /  Valeria Sorokina -  Ruud Bosch /  Lotte Jonathans: 21-19 / 21-16

Herreneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Dameneinzel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Herrendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Damendoppel

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Mixed

Setzliste

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Weblinks 
http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=C288CA87-7360-4444-8AFD-4D278ACCF669

2011
BWF Super Series 2011